Karsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Karsch
 Ferdinand Karsch